Тринадцатый розыгрыш Кубка СССР по хоккею с шайбой после пятилетнего перерыва был проведён с участием представителей союзных республик. Играть должны были 22 команды класса «А» (9 из высшей группы и 13 из первой), 4 полуфиналиста Кубка РСФСР, и обладатели кубков 6-и других союзных республик. В связи с тем, что нижнетагильский «Спутник» получил право играть и как участник первой группы чемпионата СССР, и как полуфиналист Кубка РСФСР, к соревнованиям было допущено ярославское «Торпедо», занявшее в прошлом сезоне наиболее высокое место среди прочих команд класса «А».
Хотя общее количество команд (32) было оптимальным для розыгрыша Кубка начиная с 1/16 финала, команды вступали в борьбу постепенно, будучи разделёнными на три группы по итогам прошлого сезона. На первом этапе играла половина участников – представители союзных республик и шесть команд чемпионата, занявших в прошлом сезоне наиболее низкие места. На втором этапе каждый из восьми победителей встречался с «середняком» чемпионата, а затем каждая вышедшая в следующий раунд команда получала в соперники представителя первой восьмёрки прошлогоднего чемпионата СССР.
Расширение числа участников снова привело к неявкам команд на игры – на этот раз на старт не вышли 2 команды.

Список участников

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 1970-71. Кубок СССР. Тринадцатый розыгрыш - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой
Спорт в СССР в 1971 году
1971 год в хоккее